Tomas Quinn (hokej na travi), argentinski hokejaški reprezentativac, sudionik OI
Tomas Quinn (gaelski nogomet), irski nogometaš